Puchar Europy w skeletonie w sezonie 2021/2022 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w norweskim Lillehammer 12 listopada 2021 roku, a zakończył się 9 stycznia 2022 roku w niemieckim Altenbergu.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Puchar Europy w skeletonie
2021 w Norwegii
2021 w Niemczech
2021 w Austrii
2021 na Łotwie
2021 w skeletonie
2022 w skeletonie
2022 w Niemczech
Sport w Winterbergu
Sport w Innsbrucku
Sport w Altenbergu